Richard Bright se poate referi la:
 Richard Bright (medic) - (1789 - 1858), medic englez, precursor al cercetării bolilor de rinichi.
 Richard Bright (om politic) - (1822 - 1878), membru al Parlamentului britanic.
 Richard Bright (actor) - (1937 - 2006), actor american.